Гипербола (из  «переход; чрезмерность, избыток; преувеличение»):

 Гипербола, в математике — плоская кривая второго порядка.
 Гипербола, в риторике — троп, преувеличение.

См. также 
 Гипербол